Schickler ist der Familienname folgender Personen:

 David Schickler (1755–1818), Kaufmann, Unternehmer und Bankier in Preußen
 David Schickler (Autor) (* 1969), US-amerikanischer Schriftsteller
Fernand de Schickler (auch: Fernand Schickler) (1835–1909), französischer Schriftsteller
 Johann Ernst Schickler (1761–1801), Kaufmann, Unternehmer und Bankier in Preußen
 Johann Jacob Schickler (1711–1775), Kaufmann, Unternehmer und Bankier in Preußen

Siehe auch:
 Schicklerhaus